Kröncke ist ein vorwiegend in Norddeutschland verbreiteter Familienname unter anderem folgender Personen:

 A. Kröncke, deutscher Politiker, Bürgermeister der Gemeinde Wingst von 1873 bis 1907
 Adolf Kröncke (1922–2009), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer
 Claus Kröncke (1771–1843), deutscher Landschaftsarchitekt
 Dietrich Kröncke (* 1944), deutscher Manager, Jurist, Biograf und Musikwissenschaftler
 Emil Ludwig Hermann Kroencke (1802–1841), deutscher Architekt, Kreisbaumeister im Baubezirk Bensheim von 1832 bis 1841
 Emil Kröncke (1866–1921), deutscher Korvettenkapitän, unter anderem auf der SMS Luchs 
 Gerd Kröncke (* 1943), deutscher Journalist
 Hermann August Kröncke, Heimatdichter aus Osten
 Klaus-Dietrich Kröncke (* 1957), deutscher Immunbiologe an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 Martin Kröncke (1705–1774), preußischer Generalmünzdirektor
 Thomas J. Kröncke (* 1970), deutscher Radiologe, Chefarzt Diagnostische Radiologie am Klinikum Augsburg
 Uwe Kroencke (* 1956), deutscher Schachspieler, 1984/1985 im Bundesligakader des Hamburger SK 
 Werner Reiners-Kröncke (1948–2018), deutscher Pädagoge und Sozialarbeitswissenschaftler

Siehe auch:
 Grönke